Софи́ Эли́забет Ха́нссон (; ) — шведская пловчиха. Двукратная чемпионка Европы по плаванию, двукратная чемпионка мира на короткой воде, многократный призер чемпионатов мира и Европы на короткой воде.

Карьера 
Участница юниорского чемпионата Европы и юношеских Олимпийских игр 2014 года. На чемпионате Европы выиграла бронзу на дистанции 50 метров брассом.

На чемпионате Европы на короткой воде в 2015 завоевала серебро в комбинированной эстафете 4×50 метров, а в 2017 бронзу на дистанции 50 метров брассом.

Участница Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште, Софи на дистанции 100 метров брассом завоевала золотую медаль, проплыв в финальном заплыве за 1:05,69.

Личная жизнь 
Старшая сестра Софи Луис Ханссон также пловчиха.

Примечания 

Пловцы Швеции
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию